Tuja bzw. Tūja steht für:
 Tuja (Fluss) (deutsch Tiege), Fluss im Weichseldelta, Polen
 Tuja (Nowy Dwór Gdański) (deutsch Tiege), Ort in der Gemeinde Nowy Dwór Gdański (deutsch Tiegenhof), Woiwodschaft Pommern, Polen
 Tūja, Ort in Liepupe (Ort), Dorf im Bezirk Salacgrīva, Lettland
 KTRI Tuja, polnischer Aufklärungsradpanzer auf Basis des KTO WR-02 Ryś, siehe OT-64 SKOT #Polen

Tuja ist der Name folgender Personen:

Siehe auch:
 Tuia
 Thuja